Therizinosauridae é uma família de dinossauros terópodes maniraptoranos herbívoros ou onívoros avançados. Os fósseis existentes foram recuperados de depósitos do Cretáceo Médio-Superior nos Estados Unidos, China e Mongólia.

Classificação 
A família Therizinosauridae foi cunhada por Evgeny Maleev em 1954 para conter o enigmático Therizinosaurus, que interpretou este táxon como representando tartarugas marinhas gigantes. Parentes do Therizinosaurus foram encontrados mais tarde, mas não foram reconhecidos como tal por algum tempo. Com a descrição do Segnosaurus em 1979, o paleontólogo Altangerel Perle cunhou a família Segnosauridae para conter este enigmático táxon e considerou provisoriamente este grupo para representar terópodes. Ele observou que esta nova família era diferente de Therizinosauridae com base nas características de garra e antebraço. Além disso, no mesmo ano, Perle e Rinchen Barsbold analisaram a estrutura da pelve do Segnosaurus e concluíram que era incomumente diferente dos terópodes "tradicionais". Com base nessas observações, eles propuseram que os segnossaurídeos deveriam ser separados em um agrupamento separado, próximo ao nível da divisão principal infraordem Saurischia. Paralelamente a isso, o recém e também descrito Nanshiungosaurus foi atribuído ao Titanosaurinae por Dong Zhiming com base na suposição de que era um gênero de saurópodes. No ano seguinte, tanto Barsbold quanto Perle nomearam o novo terópode infraordem Segnosauria, contendo os Segnosauridae. Neste novo artigo, eles também descreveram o novo Erlikosaurus e Enigmosaurus (então sem nome), observando que os segnossauros eram mais semelhantes aos dinossauros terópodes e, embora algumas de suas características se assemelhassem às dos ornitísquios e saurópodes, essas semelhanças eram superficiais e distintas quando examinadas em detalhes.

O cladograma abaixo segue a análise filogenética de 2019 de Scott Hartman e colegas, que é amplamente baseada no trabalho de Zanno em 2010. Enquanto a maioria dos terizinossaurídeos é recuperada em posições relativamente tradicionais e bem estabelecidas, o therizinossauro "N ." bohlini foi extraordinariamente recuperado como um taxon terizinossaurídeo:

Dinossauros do Cretáceo
Famílias de dinossauros
Therizinosauria